Eastover può riferirsi a diverse città statunitensi:
Eastover (Carolina del Sud)
Eastover (Carolina del Nord)